Guignardia is een geslacht van schimmels uit de familie der Botryosphaeriaceae (ascomyceten). Het werd in 1892 beschreven door Pierre Viala en L. Ravaz, twee Franse biologen die gespecialiseerd waren in de studie van de wijnbouw. Het geslacht is genoemd naar de Franse apotheker en botanicus Léon Guignard (1852-1928).

Het geslacht omvat honderden soorten. De typesoort is Guignardia bidwellii (Ellis) Viala & Ravaz.

Guignardia omvat een aantal schimmels die plantenziekten veroorzaken, waaronder:

Guignardia citricarpa, die de vlekkenziekte "black spot" op citrusvruchten veroorzaakt;
Guignardia aesculi, die bladeren van paardenkastanjes (geslacht Aesculus) doet verkleuren en afsterven;
Guignardia bidwellii, die "black rot" op wijndruiven veroorzaakt.

De pathogeen G. citricarpa is jarenlang verward met G. mangiferae, die onder meer in de bladeren van gezonde Ilex cornuta als endofyt is aangetroffen. Een extract van G. mangiferae bleek zwak antibacterieel te zijn. Uit G. mangiferae zijn nieuwe plantenstoffen geïsoleerd, de guignardones.
 

Plantenziekte
Botryosphaeriaceae
Schimmelgeslacht